Ян Торп, Ян (Йен) Джеймс Торп (,  13 жовтня 1982, Сідней, Австралія) — австралійський плавець, 5-разовий Олімпійський чемпіон.
 Джим Торп (значення) — Джим Торп — власне ім'я осіб. Складається з особового імені Джим і прізвища Торп.

Англійські прізвища